Юркин Иван Николаевич (4 (16) марта 1863, дер. Большие Бюрганы, Симбирская губерния — 11 сентября 1943, Ульяновск) — чувашский прозаик, поэт, этнограф и фольклорист. Исследователь состоял членом нескольких научных и общественных организаций — член-сотрудник Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, член Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Симбирской ученой архивной комиссии, Московского общества научных работников.

Иван Юркин из родоначальников чувашской художественной литературы. Переводы его работ публиковались в журналах «Этнографическое обозрение», «Вестник Казанского государственного университета».

Биография 
Иван Юркин родился в многодетной крестьянской семье в деревне Большие Бюрганы (), входившей в округу чувашских деревень, получившей название Девятиселье ().

После окончания сельской начальной школы, мечтая о профессии сельского школьного учителя, Иван Юркин поступил учиться Симбирскую чувашскую учительскую школу, но не окончил. Вернувшись в родную деревню, активно занялся самообразованием.

Считал себя ярым противником И. Я. Яковлева, в связи с деятельностью последнего, направленную на уничтожение остатков старой чувашской культуры и полную культурную ассимиляцию с русскими. Даже написал о нём очерк «Враг народа». С юных лет дружил с исследователем чувашского языка Н. И. Ашмариным.

В 1895 г. Иван Юркин был избран членом-сотрудником Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Самая известная его работа в области этнографии «Чӑвашсен авалхи тӗнӗ» (Старая вера чувашей).

В 1899 году И. Юркин ходатайствует перед Министерством внутренних дел о разрешении издавать газету на чувашском языке «Пулхар» в г. Симбирске, но ему было отказано.

В 1934 году был избран членом Союза писателей СССР.

Умер 11 сентября 1943 года в Ульяновске, похоронен на Воскресенском некрополе.

Произведения 
Свой первый рассказ «Асамат кӗперӗ» (Радуга) написал в 1886 году. Далее напечатал работы «Шӱтсем» (Шутки), «Халапсем» (Легенды), «Ваттисен сӑмахӗсем» (Предания), «Юмахсем» (Сказки). Первым его заметным трудом является сборник чувашских народных песен, изданный в 1888 году. В него вошло более тысячи текстов чувашской народной лирики.

В 1889—1890 годах написал повести «Этем пырӗ тутӑ та куҫӗ выҫӑ» (Брюхо сыто, да глаза голодные) и «Мул» (Богатство), но в те годы не удалось их напечатать.

В 1907 году Иваном Николаевичем было издано ещё 5 сборников чувашских пословиц и поговорок, сказок и анекдотов.

В 1920—1930 годах Иван Николаевич сочинил повести «Ульки», «Машина Иванӗ», «Кахал», рассказы «Кӱпен», «Пархатархӑрсем», «Тамӑкри юрӑсен историйӗ» (История адских песен), воспоминание «Авалхипе хальхи пурнӑҫ» (Древняя и нынешняя жизнь).

В 1986 году была выпущена книга работ И. Юркина, в которую вошли повести, прозаические стихи, зарисовки, воспоминания.

Этнографические и научные работы:
 «Указатель этнографической литературы о чувашах»
 «Ют ҫӗрти чӑвашсем» (Чуваши Пермской губернии)
 «Чӑвашсен йӑлисем» (Обычаи чувашей)
 «Чӑвашсен авалхи тӗнӗ» (Старая вера чувашей)
 «Шӱтсем» (Шутки);
 «Халапсем» (Легенды);
 «Ваттисен сӑмахӗсем» (Предания);
 «Юмахсем» (Сказки);
 «Чуваши»;
 «Золотой ключ к разгадке тайн Волжско-Камской Булгарии»;
 «Старая вера древнего народа»;
 «Служилые татары из чувашей».

Художественные произведения:
 «Асамат кӗперӗ» (Радуга, рассказ, 1886);
 «Этем пырӗ тутӑ та куҫӗ выҫӑ» (Брюхо сыто, да глаза голодные; повесть);
 «Мул» (Богатство, повесть);
 «Ульки» (повесть);
 «Машина Иванӗ» (повесть);
 «Кахал» (Лентяй, повесть);
 «Кӱпен» (рассказ);
 «Пархатархӑрсем» (рассказ);
 «Тамӑкри юрӑсен историйӗ» (История адских песен, рассказ);
 «Кулача тӑрӑниччен ҫитерни» (О том, как досыта кормили калачом, 1917);
 «Урине» (Ирина, 1917);
 «Хӑраманскер» (Небоязливая, 1917);
 «Вӗреннӗ ҫынсем» (Образованные люди, 1918);
 «Хулари кивӗ масар ҫинче» (На старом городском кладбище, 1918);
 «Паттӑр» (1931).

Воспоминания:
 «Авалхипе хальхи пурнӑҫ» (Древняя и нынешняя жизнь).

Примечания

Литература 
 Романова, E. Юркка Иванӗн революцичченхи пултарулӑхӗ / E. Романова // Календарь года = Ҫулталӑк кӗнеки : 1998. — Шупашкар, 1997. — С. 99-102.
 Яковлев, Ю. В. Хӑйне те, чӑваш халӑхне те ҫӱл ту ҫинче курнӑ / Ю. Яковлев // Тӑван Атӑл. — 1998. — № 11-12. — С. 67-68.
 Афанасьев, П. Юркин Иван Николаевич // Афанасьев, П. Писатели Чувашии / П. Афанасьев. — Чебоксары, 2006. — С. 535—536.
 Юркин Иван Николаевич // Чуваши Татарстана = Тутарстан чӑвашӗсем : [кн.-альбом]. — Чебоксары, 2006. — C. 529.
 Яковлев, Ю. В. В чём тайна жизненного и творческого долголетия В. Г. Егорова и И. Н. Юркина / Ю. В. Яковлев // Чӑваш чӗлхи : аваллӑхран малашлӑха. — Шупашкар, 2000. — С. 57-59.
 Яковлев, Ю. В. Особенности восприятия Иваном Яковлевым и Иваном Юркиным идей русского национализма / Ю. Яковлев // Диалог культур : проблемы художественного сознания. — Чебоксары, 2000. — С. 91—101.
 Яковлев, Ю. В. Юркин Иван Николаевич / Ю. В. Яковлев // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2011. — Т. 4 : Си-Я. — С. 696.

Ссылки 
 И. Н. Юркин ҫуралнӑранпа 145 ҫул ҫитнӗ — статья в газете Сувар.
 Акатуй историйӗнчен — статья в газете Канаш.
 Юркин Иван Николаевич // Архивные источники — о знаменитых людях Чувашии.
 Тӑванлӑха хӱтӗлекен — статья в газете Сувар.
 Защищал самобытность народа — статья в газете Советская Чувашия
 Славный сын чувашского народа
 Книга года=Ҫулталӑк кӗнеки
 Культурное наследие Чувашии
 Литературная карта Чувашии

Чувашские писатели
Чувашские поэты
Члены Союза писателей СССР